Hickman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hickman Township (Arkansas)
 Hickman Township (South Dakota)